— японская аниме-студия, основанная в июне 2011 года. Располагается в Сугинами, Токио.

Работы

ТВ-сериалы

ONA

OVA

Полнометражные

Примечания

Ссылки
 
 

Аниме-студии
Компании Токио